Tipsligan 2005 bestod av 14 lag och Myllykosken Pallo -47 (MyPa) från Anjalankoski blev finländska mästare för första gången.

Tabell

Matcher

Översikt

Kvalspel
VPS - RoPS 0-0 (Vasa)
RoPS - VPS 1-1 (Rovaniemi)
Vaasan Palloseura (VPS) kvalificerat för Tipsligan 2006 efter 1-1 sammanlagt och fler gjorda mål på bortaplan.

Referenser 
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

Fotnoter 

2005 i Finland
Fotbollssäsongen 2005
2005